Dermayu (Sindang), een plaats in Indonesië
Dermayu (Air Periukan), een plaats in Indonesië